

Cinema 
 Dive!! – film giapponese del 2008 con Kento Hayashi

Geografia 
 Dive – fiume francese, affluente del Thouet
 Dive du Sud – fiume francese, affluente della Clain

Musica 
 Dive – gruppo musicale svedese
 Dive – album dei Dive (Belgio) del 1990
 Dive – album dei Burning Heads del 1994
 Dive – album dei Dive (Svezia) del 1994
 Dive – album di Sarah Brightman del 1993
 DIVE – album di Maaya Sakamoto del 1998
 Dive – singolo di Usher del 2012
 Dive – brano musicale degli Ikon del 2020

Pagine correlate 
Diva